Vanessa Hill (8 de abril de 1984) é o nome artístico de uma atriz pornográfica húngara.

Prêmios e indicações
 2008 AVN Award winner – Best Sex Scene in a Foreign-Shot Production – Furious Fuckers Final Race
 2008 AVN Award winner – Best Group Sex Scene, Video – Fashionistas Safado: Berlin

Ligações externas 
 

Atores pornográficos da Hungria